Кубок швейцарської ліги з футболу 1975-76 — 4-й розіграш Кубка ліги у Швейцарії. Переможцем вперше став Янг Бойз.

Календар

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 серпня 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 серпня 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 серпня 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 1975

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 серпня 1975

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 лютого 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 лютого 1976

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 лютого 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 лютого 1976

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 квітня 1976

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок швейцарської ліги на transfermarkt  
 Кубок швейцарської ліги на rsssf  

1975-76
Швейцарія
Швейцарія
1975 у швейцарському спорті
1976 у швейцарському спорті